Guayabetal kan syfta på:

Colombia 

 Guayabetal (kommun), Cundinamarca, 
 Guayabetal (ort), Cundinamarca,